Brunnenwiesengraben ist ein Gewässername:

 Brunnenwiesengraben (Krebsbach), rechter Zufluss des Krebsbachs (zum Leimbach) nach Oberhof, Gemeinde Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnenwiesengraben (Nassach), rechter Zufluss der Nassach vor Nassachmühle, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Brunnenwiesengraben (Reiglersbach), rechter Zufluss des Reiglersbachs nach Oßhalden, Stadtteil Westgartshausen, Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brunnenwiesengraben (Scheine), rechter Zufluss der Scheine (linker Oberlaufs des Laimbachs, zum Ehebach) bei Grappertshofen, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Brunnenwiesengraben (Schwarzweihergraben), rechter Zufluss des Schwarzweihergrabens (zur Blies) nach dem ehemaligen Zollbahnhof bei Homburg, Saarpfalz-Kreises, Saarland
 Brunnenwiesengraben (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Zenn) in Jobstgreuth, Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Brunnenwiesengraben (Thierbach), rechter Zufluss des Thierbachs (zum Mettlachbach), (zum Haselbach, zur Bibert) bei Thierbach, Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brunnenwiesengraben (Wetter), linker Zufluss der Wetter in Hessen

Siehe auch:
 Brunnenwiesenbach